SBP pode se referir a:

 Sociedade Brasileira de Paleontologia
 Sociedade Brasileira de Psicologia
 SBP (marca de inseticida)